Oei, oei (album van Jan Boezeroen) (1972), een album van Jan Boezeroen
 Oei, oei (single van Jan Boezeroen) (1972), een single van Jan Boezeroen